Gillberg ist

 Swen Gillberg, US-amerikanischer Filmtechniker
 Gillberg (Wrestler), US-amerikanischer Wrestler (bürgerlicher Name: Duane Gill, geboren 1959)

Siehe auch: 
 Gilberg (Begriffsklärung)